

Pessoas

Francisco Pizarro (1476–1541), conquistador e explorador espanhol;
Claudio Pizarro (1978), futebolista peruano que atua como atacante;
David Pizarro (1979), futebolista chileno que atua como volante;
Jaime Pizarro (1964), ex-futebolista e treinador chileno;
Gonzalo Pizarro (1502–1548), soldado e conquistador espanhol;
Francisco Homem de Magalhães Pizarro (1776-1819), militar e político português;
Joaquim de Sousa Quevedo Pizarro (1777-1838), militar e político português:
Monsenhor Pizarro (1753—1830), historiador brasileiro;
Macarena Pizarro (1973), apresentadora e jornalista chilena;
Inácio Pizarro de Morais Sarmento (1807-1870), escritor, poeta e político português;
Artur Pizarro (1968), pianista português;
Rodrigo Pinto Pizarro de Almeida Carvalhais (1788–1841), militar e político português.

Outros
4609 Pizarro, asteróide da cintura principal, a 2,7717519 UA;
7968 Elst-Pizarro, asteróide da cintura principal, a 2,64089967 UA;
Damero de Pizarro, zona do centro histórico de Lima, capital do Peru;
Casa de Pizarro, Palácio do Governo do Peru, localizado em Lima;
General Pizarro, município argentino da província de Salta;
Francisco Pizarro (Colômbia), município colombiano do departamento de Nariño.

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de antropônimos